een aantal regionale radio- en televisieomroepen in Nederland:
RTV Drenthe
RTV Noord
RTV Noord-Holland
RTV Nijmegen
RTV Oost
RTV Rijnmond
RTV Utrecht

een televisiezender in België: RTV (België)
een televisiezender in Slovenië: RTV (Slovenië)
een televisiezender in Bangladesh: RTV (Bangladesh)
een televisiezender in Indonesië: RTV (Indonesië)
de afkorting van Rentabiliteit totaal vermogen